Eugênio de Beauharnais
 Eugénio de Saboia
 Eugénio (usurpador) — imperador romano (usurpador)
 Eugênio (mestre dos ofícios) — oficial romano do 

Eugenio